Daewoo Super Racer kan henvise til to forskellige bilmodeller:
 Første generation bygget mellem 1986 og 1994, se Daewoo Racer.
 Anden generation bygget mellem 1994 og 1997, se Daewoo Nexia.